John Wilson kan avse:

John Wilson (matematiker) (1741–1793), engelsk matematiker och jurist
John Wilson (fiskare) en brittisk proffsfiskare och programledare
John L. Wilson född 1850, amerikansk politiker
John West Wilson född 1816 svensk affärsman
John Wilson (författare) (1785-1851), skotsk författare